Die Eredivisie 1971/72 war die 16. Spielzeit der höchsten niederländischen Fußballliga. Sie begann am 15. August 1971 und endete am 22. Mai 1972.

Meister wurde zum 15. Mal Ajax Amsterdam. Absteigen mussten RKSV Volendam und Vitesse Arnheim.

Modus 
Die 18 Mannschaften spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten zwei Teams stiegen ab. Bei Punktgleichheit entschied die Tordifferenz über die Platzierung.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Die Meistermannschaft von Ajax Amsterdam  
(In den Klammern hinter den Spielernamen werden die Anzahl der Einsätze und Tore der Meistersaison angegeben)  

 Ruud Suurendonk (6/1) hat den Verein in der laufenden Saison verlassen.

Torschützenliste

Weblinks 
 Historie der Eredivisie (niederländisch)
 Saison auf rsssf

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1971/72